Hyssopus steht oder stand für
 die Pflanzengattung Hyssopus (Pflanzengattung)
 die Pflanzenart Ysop
 Wollwachs